Соревнования по боксу в весовой категории до 54 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 1996 прошли с 20 июля по 3 августа. Приняли участие 31 спортсмен из разных стран.

Призёры

Соревнования

Источники 
 Результаты — Атланта 1996 — БОКС, 54 кг
 Результаты на сайте Sports-Reference.com — Бокс, до 54 кг 

Бокс на летних Олимпийских играх 1996